1. Division austriacka w piłce nożnej (1992/1993) była 82. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. W pierwszej rundzie rywalizowało 12 zespołów. W drugiej rundzie 8 najlepszych zespołów z pierwszej rundy zakwalifikowało się do grupy mistrzowskiej, gdzie toczyła się walka o tytuł mistrza Austrii. 4 pozostałe zespoły rywalizowały z 4 najlepszymi zespołami z niższej ligi o udział w przyszłorocznych rozgrywkach. Tytuł obroniła drużyna Austria Wiedeń.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1992 w Austrii
1993 w Austrii
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej